Apam bezeichnet:
 Apam (Ghana), Hauptstadt des ghanaischen Gomoa Districts
 Apam Napat, eine iranische bzw. indoiranische Gottheit
 Apam Napat, eine hinduistische Gottheit

Apam ist der Familienname folgender Personen:
 Onyekachi Apam (* 1986), nigerianischer Fußballspieler